BMQ peut faire référence à :
  ;
 Basic Military Qualification, un terme qui désigne à la fois la formation de base et le diplôme que reçoivent les recrues ou les réservistes des Forces canadiennes.

Code IATA des aéroports